Neferu I, esposa de Mentuhotep, mare d'Antef I i Antef II, dinastia XI
 Neferu II, filla d'Antef III, dinastia XI, esposa principal i germana de Mentuhotep II (III) i mare de Mentuhotep III (IV).
 Neferu III, filla d'Amenemhet I i esposa de Sesunret I dinastia XII